Mandriva puede hacer referencia a:

 Mandriva, empresa francesa de software que mantiene y da soporte a su distribución Linux, Mandriva Linux.
 Mandriva Linux, distribución Linux que nace de la fusión de Mandrake Linux y la Conectiva Linux.